Morville (Namen), een deelgemeente van de gemeente Florennes in de Belgische provincie Namen.
Morville (Luxemburg), een gehucht in Wéris, een deelgemeente van Durbuy in de Belgische provincie Luxemburg.
Morville (Engeland)
Morville (Manche)
Morville (Vosges)
in samenstellingen:
Morville-en-Beauce, Loiret
Morville-lès-Vic, Moselle
Morville-sur-Andelle, Seine-Maritime
Morville-sur-Nied, Moselle
Morville-sur-Seille, Meurthe-et-Moselle